«DARE» — песня британской виртуальной группы Gorillaz, выпущенная в рамках наиболее успешного альбома коллектива «Demon Days» и как второй сингл альбома 29 августа 2005. Композиция была записана совместно с певцом Шоном Райдером и интересна тем, что основной вокал песни ведёт гитаристка группы Нудл, а не вокалист 2D, как это обычно происходит в треках Gorillaz. Песне удалось подняться до 87 позиции в US Billboard Hot 100 14 января 2006 года и до 8 позиции в Modern Rock Tracks 4 марта 2006 года.

Примечания 

Песни 2005 года
Песни Gorillaz
Песни по алфавиту
Синглы 2005 года
Синглы Gorillaz